Gostilj est un toponyme qui peut désigner :
Gostilj, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Gostilj, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.